Списък на всички споделени герои от Вселената на Стрелата (от сериалите „Стрелата“, „Светкавицата“, „Лисицата“, „Легендите на утрешния ден“, „Константин“, „Супергърл“, „Борците за свобода: Лъчът“, „Батуоман“, „Черната мълния“ и „Супермен и Лоис“) излъчвани в САЩ по кабелните телевизии CW, CW Seed, NBC и CBS.

Сериали

Споделени герои 

 Тази таблица само показва герои които са участвали в повече от един сериал.
 Сивите клетки индикират, че героите не се появяват в сериалите или че още не са се появили.
 В белите клетки са индикирани актьорите и актрисите играли съответните герои.

Кросовъри 
 Белите клетки индикират, че сериалите имат епизод в събитието.
 Сивите клетки индикират, че сериалите нямат епизод в събитието или имат само гостуваща роля.

Списъци на телевизионни персонажи